Valentín es un nombre propio de origen latino en su variante en castellano. También puede referirse a:

 Personas
 Basilio Valentín, alquimista.
 El papa Valentín del siglo IX.
 Valentín de la Sierra, cristero mexicano.
 Valentín el Gnóstico, el principal impulsor del gnosticismo.
 Valentín Gómez 
 Valentín Trujillo 
Valentín Oliva
Valentín Santana, criminal venezolano.

 Santos
 San Valentín, patrón de los enamorados.
 El Día de San Valentín, celebración tradicional dedicada al amor y la amistad.
 San Valentín de Berriochoa, patrón de Vizcaya.

 Otros
 El Monte San Valentín, en Chile.
 Valentín, una localidad española.
 Valentín, una película argentina de 2002 dirigida por Alejandro Agresti.
 Valentín, una película española de 2002 dirigida por Juan Luis Iborra.